Угљевик може да се односи на:

 Угљевик, град у општини Угљевик, Република Српска, БиХ
 Општина Угљевик, општина у Републици Српској
 Стари Угљевик, насеље у општини Угљевик, Република Српска, БиХ
 Угљевик Село, насеље у општини Угљевик, Република Српска, БиХ
 Угљевичка Обријеж, насеље у општини Угљевик, Република Српска, БиХ

или

 Рудник и термоелектрана Угљевик, рудник

Види још 
 Угаљ